Borba Gato — um bandeirante paulista
Família Borba Gato

Localidades

Borba Gato (Ferros) — um distrito do município mineiro
Borba Gato (Maringá) — um bairro

Outros
Borba Gato (estátua) — localizada na cidade brasileira de São Paulo
Estação Borba Gato — uma das estações do metrô da cidade brasileira de São Paulo

 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos